PR est un sigle, qui signifie :
 Phénomène Raven
 Petit Rousseau, surnom donné à l'emblème de la Business League. Diminutif de PR7.
 Promenades et randonnées, les chemins balisés par un trait jaune, selon la fédération française de randonnée pédestre,
 Pakistan Railways, l'entreprise ferroviaire pakistanaise,
 Parti républicain, un parti politique français disparu,
 récepteur de la progestérone,
 Point de repère, dans le domaine de l'exploitation routière, point créé par le gestionnaire des réseaux routiers et matérialisé physiquement sur le terrain par des marques peintes associées à des bornes ou des plaquettes dites "PR" (selon le dictionnaire des techniques routières françaises du Sétra).
 Polyarthrite rhumatoïde, une maladie rhumatismale,
 Poste restante,
 Présidence de la République, sur les plaques d'immatriculation de la voiture présidentielle,
 Nombre de Prandtl, le rapport entre la diffusivité de quantité de mouvement ν (ou viscosité cinématique) et la diffusivité thermique,
 Pull Request : en informatique (voir GIT)

et aussi :
 Public Relations,
 PageRank,
 Project Reality, un mod pour Battlefield 2,
 Printemps Républicain, un mouvement politique français

PR est un code, qui signifie :
 Porto Rico, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain):.pr,
 Parme, une province de la région Émilie-Romagne en Italie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:IT)
 Përmet, un district du comté de Gjirokastër en Albanie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:AL)
 Prague, une région de la capitale de la République tchèque, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CZ)
 Philippine Airlines (Philippines), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Paraná, un État du Brésil,

Pr est une abréviation, qui signifie :
 Professeur
 Premiere Pro, un logiciel de montage vidéo par Adobe

Pr est un symbole, qui signifie :
 Praséodyme, selon la liste des éléments chimiques,

Pr est le hiéroglyphe de « maison », représenté par le plan d'une construction avec ses murs et une porte ouverte.